Huraa kan verwijzen naar:
Huraa (Haa Alif-atol), een eiland van het Haa Alif-atol, Maldiven
Huraa (Kaafu-atol), een eiland van het Kaafu-atol, Maldiven
Huraa dynastie, een voormalige dynastie van de Maldiven